Live in a Dive è una serie di album live pubblicati tra il 2001 ed il 2019 dalla Fat Wreck Chords. Finora sono stati pubblicati per le band: No Use for a Name, Bracket, Sick of It All, Strung Out, Subhumans, $wingin' Utter$ e Lagwagon, NOFX e Face to Face.

Elenco album
2001 - Live in a Dive: No Use for a Name
2002 - Live in a Dive: Bracket
2002 - Live in a Dive: Sick of It All
2003 - Live in a Dive: Strung Out
2004 - Live in a Dive: Subhumans
2004 - Live in a Dive: $wingin' Utter$
2005 - Live in a Dive: Lagwagon
2018 - Ribbed - Live in a Dive
2019 - Live in a Dive: Face to Face

Collegamenti esterni 

Album hardcore punk
Album melodic hardcore punk
Album skate punk
Album anarcho punk
Album pop punk

en:Fat Wreck Chords#Live in a Dive